

Geografia

Brasile 
 Magé – comune nella mesoregione Metropolitana di Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Francia 
 Le Mage – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Moulin-Mage – comune nel dipartimento del Tarn (Occitania)

Svizzera 
 Mage – oggi Mase, frazione del comune di Mont-Noble nel distretto di Hérens (Canton Vallese)

Giochi 
 Mage: The Ascension – gioco di ruolo pubblicato dalla White Wolf (1993)
 Mage: The Sorcerers Crusade – gioco di ruolo pubblicato dalla White Wolf (1998)

Persone 
 Pierre Du Mage (1674-1751) – compositore e organista francese
 Eugène Mage (1837-1869) – esploratore francese